Der Andorranische Fußball-Supercup () ist ein nationaler Pokalwettbewerb Andorras, der seit dem Jahr 2003 ausgespielt wird.

Der FC Santa Coloma ist Supercup-Rekordsieger mit sieben Titeln, gefolgt von UE Sant Julià mit sechs Erfolgen.

Austragungsmodus 
Der andorranische Supercup wird in einem einzelnen Spiel vor Saisonbeginn zwischen dem aktuellen Meister und dem aktuellen Pokalsieger ermittelt.

Die Spiele im Überblick

Rangliste der Sieger

Weblinks 
 Alle Supercupsieger bei rsssf.com

Supercup